Baits-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Baits-barlang, bajóti barlang.
 Baits-barlang, a Jankovich-barlang másik neve.